Darren Dods (1975 -), footballeur et entraîneur écossais.
 Glenn Dods (1958-), footballeur néo-zélandais.
 Mary Diana Dods (1790–1830), écrivaine écossaise de livres, d'histoires et d'autres œuvres qui a adopté une identité masculine.
 Peter Dods (1958-), joueur britannique de rugby à XV.